Als Thomas-Mann-Haus werden bezeichnet:
 das Haus, in dem Thomas Mann die Sommerferien 1930 bis 1932 auf der Kurischen Nehrung verbrachte, siehe: Thomas-Mann-Kulturzentrum
 das Haus, in dem Thomas Mann während seines  Exils in den USA von 1942 bis 1952 lebte, siehe: Thomas-Mann-Haus (Pacific Palisades)
 Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum im Buddenbrookhaus in Lübeck